Труженик — название населённых пунктов:

 Труженик — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Труженик — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Труженик — заимка в Черемшанском районе Иркутской области.
 Труженик — исчезнувшее село в Джанкойском районе Крыма.
 Труженик — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Труженик — посёлок в Максатихинском районе Тверской области.
 Труженик — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.